WMF steht für:
 WMF Group, früher Württembergische Metallwarenfabrik, Hersteller von Haushaltswaren
 Wikimedia Foundation, der Betreiber der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte
 Windhoeker Maschinenfabrik, namibisches Unternehmen
 Windows Management Framework, Verwaltungsschnittstelle für Computer
 Windows Metafile, ein Dateiformat für Vektorgrafiken
 Wojenno-Morskoi Flot, die Russische Seekriegsflotte
 World Minigolf Sport Federation, die internationale Dachorganisation von nationalen Minigolfverbänden
 World Money Fair, eine internationale Münzbörse
 World Monuments Fund, eine weltweite Schutzorganisation für Gebäude 

wmf. steht für:
 wasser- und mineralstofffrei, für Brennwert- und Explosionsversuche

Abkürzung